Sportpaleis steht für folgende Sportstätten:
 Sportpaleis (Antwerpen);
 Sportpaleis Alkmaar;
 Sportpaleis van Ahoy, siehe Rotterdam Ahoy